Dafermos ist der Familienname folgender Personen: 

 Constantine Dafermos (* 1941), griechischer Mathematiker
 Mihalis Dafermos (* 1976), griechischer Mathematiker